Humboldt Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Humboldt Township (Illinois)
 Humboldt Township (Iowa)
 Humboldt Township (Kansas)
 Humboldt Township (Michigan)
 Humboldt Township (Minnesota)
 Humboldt Township (South Dakota)